

Sciences physiques et chimie

Acoustique 
 Résistance acoustique, concept apparenté à celui de résistance électrique. (Voir aussi Acoustique)

Chimie 
 Résistance de cohésion. (Voir aussi Cohésion)
 Résistance métallique

Électricité et électronique 
 La résistance est la propriété ralentissant le passage d'un courant électrique dans un conducteur, un corps ou un dispositif quelconque.
 Une résistance est un composant ayant cette propriété.
 Un capteur de force à résistance est un capteur de force électronique dont la résistance varie en fonction de la pression qui lui est appliquée.

Mécanique 
 La résistance (mécanique), en mécanique newtonienne, est une force qui s’oppose au mouvement.
 La résistance aérodynamique, en mécanique des fluides, est une force de frottement qui s’oppose à l’avancement d’un corps mobile dans un fluide :
résistance de l’air lorsque ce fluide est l’air atmosphérique ;
 résistance hydraulique lorsque le milieu est l'eau.
 La résistance des matériaux, en mécanique des milieux continus, est l’étude des propriétés mécaniques des matériaux.

Physique

Science des matériaux

Thermodynamique 
 Résistance thermique : qualifie l’opposition à un flux de chaleur :
 Résistance thermique de conduction en conduction thermique ;
 Résistance thermique de convection en convection ;
 Résistance thermique de rayonnement en rayonnement thermique ;
 Résistance thermique surfacique.

Sciences de la vie

Agronomie 
 Résistance aux herbicides : capacité d'une population de plantes à survivre et à se reproduire après avoir été exposée à une dose létale d'herbicide ;
 Résistance aux pesticides : faculté d'un organisme à survivre à une application de pesticides, même à des doses létales ;
 Résistance aux rodenticides : capacité des mammifères rongeurs à résister aux produits rodenticides.

Biologie 
 Résistance (biologie) : phénomène par lequel un organisme parvient à résister à des conditions ou des sollicitations inhabituelles ;
 Résistance des plantes aux maladies : capacité d'une plante à se protéger contre des agents pathogènes ;
 Résistance au glyphosate : capacité de certaines plantes à survivre à un traitement permettant normalement de les maîtriser, voire de les supprimer ;
 Résistance systémique acquise : réponse immunitaire d'une plante, induite par une infection ou agression localisée par un agent pathogène ;

Médecine 
 Résistance aux antibiotiques : capacité d'un micro-organisme à résister aux effets des antibiotiques.

Sciences humaines et sociales

Économie et finance 
En analyse technique, la résistance est une zone de prix ou les vendeurs deviennent plus nombreux que les acheteurs, entraînant un retour du cours d'une valeur à la baisse.

Histoire

En France, au début de la monarchie de Juillet, le parti de la Résistance est le parti des orléanistes conservateurs.

La Résistance éthiopienne s'oppose à l'occupation italienne de 1936 à 1941 ;
 Réseau de résistance est un mouvement révolutionnaire québécois éphémère au début des années 1960.

Seconde Guerre mondiale en Europe 
 Résistance dans l'Europe occupée par les nazis : ensemble des mouvements de résistance organisés dans chaque pays, y compris l'Allemagne elle-même (résistance allemande au nazisme) ;
 Résistance juive pendant la Shoah : mouvement de résistance des Juifs en Europe à l'encontre de la politique des nazis.

France 
 La Résistance française est le mouvement d'opposition d'une petite partie de la population civile française à l'occupation allemande. On distingue :
 la Résistance intérieure française (RIF) ; 
 la Résistance extérieure française (REF), plus connue sous l'appellation France libre.
 Résistance est le nom de deux journaux clandestins successifs :
 le premier en 1940-1941 ;
 le second en 1942-1944.
 Le mouvement Résistance est le nom d'un important réseau de résistants à l'occupation allemande, fondé en .
 Le Conseil national de la Résistance (CNR) est un organisme fondé en 1943, dirigeant et coordonnant les différents mouvements de la Résistance intérieure française ;
 La médaille de la Résistance française a été instituée en 1943 pour récompenser des actes remarquables ayant contribué à la Résistance du peuple français contre l’ennemi à partir du 18 juin 1940.

Résistance populaire est un groupe rebelle syrien clandestin, actif depuis 2018 lors de la guerre civile syrienne ;
 Résistance populaire est un groupe armé actif depuis 2015 lors de la guerre civile yéménite ;

Géographie 
 Resistencia est une ville d'Argentine et la capitale de la province du Chaco.

Psychologie 
 La résistance, en psychologie, renvoie aux différentes manières d'approcher la notion de conflit ; 
 La résistance, en psychanalyse, s’oppose au retour dans le conscient de pensées inconscientes qui pourraient participer à la guérison du patient ; voir aussi résilience ;
 La résistance, en psychologie sociale, renvoie  à l'aptitude qu'ont les êtres humains à faire face à toute forme d'abus d'autorité.

Psychologie / Management 
 L'expression résistance au changement, en psychologie, renvoie à l'idée de critique de l'idéologie du progrès ;en management, elle sert à qualifier toute personne a priori opposée aux innovations dans le monde de l'entreprise.

Psychologie / Sociologie 
 La résistance, en psychologie et en sociologie du travail, désigne les différents symptômes de mal-être dans le monde de l'entreprise (absentéisme, accidents de travail, stress, dépressions, suicides...).

Politique 
 Le terme résistance, de façon générale, renvoie à la notion de combat contre un envahisseur, un occupant ou un régime indésirable ;
 La résistance à l'oppression est l'un des quatre droits naturels et imprescriptibles garantis en France par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
 La résistance non violente (ou "passive") est l'utilisation du pouvoir de la non-violence pour accomplir des objectifs socio-politiques ;
 La résistance civile est un type d'action non-violente orientée contre un pouvoir particulier ;
 La résistance fiscale est un acte politique consistant à refuser de participer à la fiscalité d'un pays au nom de valeurs morales ;
 Mouvement Résistance est le nom d'une organisation française de résistance à l’occupation allemande, fondée en 1942 ; 
 Resistenza est le nom d'une organisation clandestine armée se réclamant du nationalisme corse dans les années 1990 ;
 Resistenza Corsa est également un groupe nationaliste corse, actif de 2002 à 2006.

Art et culture

Peinture 
 La Résistance est un tableau à l'huile sur toile réalisé en 1944 par le peintre André Masson.

Sculpture 
 La Résistance, également appelée Soldat de Pourquet, est une statue réalisée en 1923 par Charles-Henri Pourquet représentant un poilu et dont le moulage est présent sur un très grand nombre de monuments aux morts en France.

Littérature 
 La Résistance : l'histoire de Peter est le second tome d'une série écrite par Gemma Malley ;
 Résister ne sert à rien est le titre d'un roman de l'écrivain italien Walter Siti, publié en 2012 ; 
 Résistance est le titre d'un essai de l'Américain Barry Lopez, paru en 2004, traduit en 2006

Bande dessinée 
 Résistance est le sixième album du troisième cycle de la série de science-fiction Orbital.
 Résistances est le troisième tome de la série de bande dessinée Péché mortel.

Musique

Chansons 
 Résiste est une chanson composée par Michel Berger et interprétée par France Gall en 1981 ;
 Resistance, est une chanson du groupe britannique Muse, sortie en single en 2009 ;
 Résistance, est une chanson de Naâman, artiste de reggae français, sorti en 2015 dans l'album Rays of Resistance.

Albums 
 Résistances est le deuxième album du groupe Sinsemilia, sorti en 1998 ;
 Resistance, est un mini-album de Mika Nakashima, sorti en 2002 ;
 Resistance, est un album du groupe The Casualties, sorti en 2012.

Médias

Télévision 
 Résistances est une émission de télévision d'Antenne 2 diffusée de 1983 à 1992 ;
 Résistance, est un épisode de la série télévisée Battlestar Galactica diffusée en 2006 ;
 La Résistance, est un téléfilm français (docu-fiction) en deux parties, réalisé en 2007 par Félix Olivier et diffusé en 2008 ;
 Résistance, est une mini-série française, créée par l'écrivain Dan Franck, en 2014.

Cinéma 
 Resistance, est le titre anglophone de Peloton d'exécution, film d'André Berthomieu sorti en 1945 ;
 Résistance est un film de guerre australien de Hugh Keays-Byrne, sorti en 1992 ;
 Résistance est un film de guerre américano-néerlandais de Todd Komarnicki, sorti en 2003 ;
 Résistance est un film d'uchronie de Amit Gupta (plus exactement son premier), sorti en 2011 ;
 Résistance est un film de guerre russo-ukkrainien de Sergueï Mokritski, sorti en 2015 ;
 Résistance, est le nom donné à la force militaire privée qui s'oppose au Premier Ordre dans la saga de Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force, film de science-fiction américain de J. J. Abrams, sorti en 2015 ;
 Resistance, est un film multinational du Vénézuélien Jonathan Jakubowicz, sorti en 2020.

Jeux vidéo 
 2006 : Resistance: Fall of Man
 2008 : Resistance 2
 2009 : Resistance: Retribution
 2011 : Resistance 3
 2012 : Resistance: Burning Skies

Jeu de société 
  est un jeu de persuasion et de déduction créé en 2010.

Sport 
 La résistance lactique est la caractéristique des activités de courte durée mais intensives.
 La Résistance est une équipe de catcheurs québécois.

Mouvement associatif 
 Résistance à l'agression publicitaire est une association française créée en 1992 dont l'objectif est de lutter contre les effets négatifs de la publicité ;
 RésistanceS est une association belge créée en 1997 et qui se définit comme Observatoire de l'extrême droite.

Homonymie de titre